Појам Регуламенти може да се односи на:
 Први илирски регуламент
 Други илирски регуламент